Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Albert Portas 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Albert Portas (finale)
 Oliver Marach (quarti di finale)
 Simon Greul (Campione)

 Tobias Summerer (primo turno)
 Saša Tuksar (primo turno)
 Juan-Pablo Guzman (quarti di finale)
 Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2005